Ten kan avse:

 Ten (material) – avser en rund pinne eller kvist av trä eller en rundstång av metall för t.ex. mynttillverkning eller smide
 Ten (musikalbum) – är grungebandet Pearl Jams debutalbum
 Ten (musikgrupp) – ett brittiskt hard rock-heavy metal band som grundades 1995
 Ten (sångare) (född 1996) – thailändsk sångare, dansare och rappare
 10 (The Guess Who album) – album av The Guess Who

TEN kan avse:
 TEN –  en organisation för satsningar från EU:s sida på infrastruktur, se Transeuropeiska nät
 TEN – ett sprängämne, se Pentyl (sprängämne)
 TEN Music Group – ett svenskt oberoende skivbolag

Se även
 Tenn